Адаево — деревня в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

География 
Находится на речке Курузяк в 700 м от устья, в 10 км от села Краснознаменка.

История 
Основана в начале XX века на земле, купленной у башкир. По преданию, первопоселенцы носили фамилию Адаевы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кувандыкского городского округа